«Fields of Gold: The Best of Sting 1984—1994» — перший офіційний збірник британського музиканта Стінга, випущений в 1994 році. Збірник включає в себе хіти з альбомів The Dream of the Blue Turtles, ...Nothing Like the Sun, The Soul Cages і Ten Summoner's Tales, а також 2 нові композиції —  "When We Dance" і "This Cowboy Song", обидві з яких були випущені синглами.

Список композицій

Видання США 
Всі пісні написані Стінгом.

 «When We Dance» — 5:59
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:15
 «Fields of Gold» — 3:39
 «All This Time» — 4:55
 «Fortress Around Your Heart» — 4:36
 «Be Still My Beating Heart» — 5:32
 «They Dance Alone (Cueca Solo)» — 7:10
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:31
 «Fragile» — 3:53
 «Why Should I Cry for You?» — 4:50
 «Englishman in New York» — 4:27
 «We'll Be Together» — 3:51
 «Russians» — 3:58
 «This Cowboy Song» — 5:00

Міжнародна версія 
Всі пісні написані Стінгом.

 When We Dance — 5:59
 If You Love Somebody Set Them Free — 4:15
 Fields of Gold — 3:39
 All This Time — 4:55
 Englishman in New York — 4:27
 Mad About You — 3:54
 It's Probably Me — 5:10
 They Dance Alone (Cueca Solo) — 7:10
 If I Ever Lose My Faith in You — 4:31
 Fragile — 3:53
 We'll Be Together — 3:51
 Moon Over Bourbon Street — 4:00
 Love Is the Seventh Wave — 3:32
 Russians — 3:58
 Why Should I Cry for You — 4:50
 This Cowboy Song — 5:00
 Fragilidad — 3:51

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака
 Fields of Gold: The Best of Sting 1984–1994 на сайті Sting.com

Альбоми Стінга
Листопад 1994